
Termin -{PYD}- ima više značenja.
 Pirinski domen
 Stranka demokratske unije (Sirija)